Крома — река в России, протекает по Орловской области. Устье реки находится в 1428 км по левому берегу Оки. Длина реки составляет 62 км, площадь водосборного бассейна — 898 км². Реку пересекает трасса .

Притоки (км от устья) 
 15 км: река Недна (лв)
 19 км: река Тишинка (пр)
 30 км: река Лешенка (лв)
 33 км: река Неживка (пр)
 40 км: река Кримега (пр)
 49 км: река Ширь (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ока от истока до города Орёл, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки до впадения Мокши. Речной бассейн реки — Ока.

Код объекта в государственном водном реестре — 09010100112110000017661.

Примечания

Литература 
 

Притоки Оки (приток Волги)
Реки Орловской области